

Мейсонтаун — місто, штат Пенсільванія
 Мейсонтаун — місто, штат Західна Вірджинія